Джин Сойер Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, ежегодно вручаемый лучшему(им) директору(ам) по маркетингу. С 1990 по 2002 год трофей назывался Сент-Клер Груп Плаке ().

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека